Ambrus Lajos (1941) erdélyi magyar író
Ambrus Lajos (1950) magyar író